Holzdorf (Elster), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Holzdorf (Schwansen), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein